Ciudad Quesada (Spanje), een deelgemeente in Spanje
 Ciudad Quesada (Guatemala), een gemeente in Guatemala

Zie ook 
 Quesada